Deutscher Orden bezeichnet

 Deutscher Orden, 1199 gegründete römisch-katholische Ordensgemeinschaft 
 Deutscher Orden (1911), 1911 gegründeter völkisch-religiöser Bund
 Deutscher Orden der NSDAP, höchste staatliche Auszeichnung im Dritten Reich

Siehe auch:
 Deutschordensstaat, Staat des Deutschen Ordens im Baltikum (1230–1561)